Antonio Bucciarelli – calciatore italiano
Anna Maria Bucciarelli – politica italiana
Brunetto Bucciarelli-Ducci – politico e magistrato italiano
Dario Bucciarelli – arcivescovo cattolico albanese
Elisabetta Bucciarelli – scrittrice italiana
Fabio Bucciarelli – fotografo italiano
Fabrizio Bucciarelli – musicista e giornalista italiano
Fabrizio Bucciarelli – calciatore italiano